Als Weltmeisterschaft 1935 oder WM 1935 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1935 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1935
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1935 in Bordeaux (Frankreich)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1935 in Scheveningen (Niederlande)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1935 in Montpellier (Frankreich)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1935 in Marseille (Frankreich)
 Einband-Weltmeisterschaft 1935 in Paris (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1935 in Algier (Frankreich)
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1935 in Wien (Österreich)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1935 in Lille (Frankreich)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1935 in London (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1935
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1935
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1935
 Internationale Fechtmeisterschaften 1935
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1935
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1935
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1935
 Tischtennisweltmeisterschaft 1935
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1935
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1935

Sportveranstaltung 1935
Weltmeisterschaften nach Jahr